Mikkel Dobloug ist der Name folgender Personen:

* Mikkel Dobloug (Politiker) (1844–1913), norwegischer Kaufmann und Politiker
 Mikkel Dobloug (Nordischer Kombinierer) (* 1944), norwegischer Nordischer Kombinierer